Hematite bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hematite (Missouri)
 Hematite (Tennessee)
 Hematite (Virginia)
 Hematite (Wisconsin), im Florence County
 Hematite Township, Michigan